|-
| 150601 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150602 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150603 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150604 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150605 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150606 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150607 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150608 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150609 - ||  || 8 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150610 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150611 - ||  || 23 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 150612 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150613 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150614 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150615 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150616 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150617 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150618 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150619 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150620 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150621 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150622 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150623 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150624 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150625 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150626 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150627 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150628 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150629 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150630 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150631 - ||  || 15 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 150632 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150633 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150634 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150635 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150636 - ||  || 27 ianuarie 2001 ||  || , 
|-
| 150637 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150638 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150639 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150640 - ||  || 3 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150641 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150642 - ||  || 3 februarie 2001 ||  || 
|-
| 150643 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150644 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150645 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150646 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150647 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150648 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150649 - ||  || 25 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150650 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150651 - ||  || 19 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150652 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150653 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150654 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150655 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150656 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150657 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150658 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150659 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150660 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150661 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150662 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150663 - ||  || 14 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150664 - ||  || 21 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150665 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150666 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150667 - ||  || 30 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150668 - ||  || 17 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150669 - ||  || 23 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150670 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150671 - ||  || 26 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150672 - ||  || 24 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150673 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150674 - ||  || 13 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150675 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150676 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150677 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150678 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150679 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150680 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150681 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150682 - ||  || 17 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150683 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150684 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150685 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150686 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150687 - ||  || 28 iulie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 150688 - ||  || 26 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150689 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150690 - ||  || 29 iulie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 150691 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150692 - ||  || 22 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150693 - ||  || 30 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150694 - ||  || 24 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150695 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150696 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150697 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150698 - ||  || 11 august 2001 ||  || 
|-
| 150699 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150700 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-